Лемон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Лемон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Лемон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез